Jméno a příjmení Robert Welch se může vztahovat k následujícím osobnostem:

 Robert Welch (designér) – irský designér (1929–2000)
 Robert Welch (fotograf) – irský fotograf (1859–1936)
 Robert Anthony Welch – irský spisovatel (1947–2013)